Roupice je český rodový název pro několik druhů roupicovitých máloštětinatců:
Achaeta Vejdovský, 1878
Aspidodrilus Baylis, 1914
Barbidrilus Loden & Locy, 1980
Bryodrilus Ude, 1892
Enchytraeus Henle, 1837
 Enchytraeus albidus – roupice bělavá
 Enchytraeus buchholzi